Lucius Cornelius Chrysogonus, die leefde in de eerste eeuw v. Chr., vrijgelaten slaaf en handlanger van dictator Lucius Cornelius Sulla
Sint Chrysogonus, een martelaar die ten prooi viel aan de christenvervolging van keizer Diocletianus